Усадьба Леопольда Кёнига может означать:
 Тростянец (усадьба)
 Шаровка (усадьба)
 Вилла Хаммершмидта